El término químico heptanamina se puede referir a cualquiera de estos cuatro compuestos orgánicos que contienen siete átomos de carbono y un grupo funcional amino:

 1-heptanamina
 2-heptanamina
 3-heptanamina
 4-heptanamina